Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 1999, JVM i ishockey 1999, var den 23:e upplagan av Juniorvärldsmästerskapet i ishockey som arrangerades av IIHF.

Mästerskapet avgjordes i fyra divisioner som A-, B- C- och D-JVM. Dessa divisioner spelades som fyra turneringar:

A-JVM spelades i Brandon och Winnipeg, Manitoba, Kanada, under perioden 26 december 1998 - 5 januari 1999.B-JVM i Szekesfehervar och Dunaújváros, Ungern, under perioden 27 december 1998 - 3 januari 1999.C-JVM i Kaunas och Elektrėnai, Litauen, under perioden 30 december 1998 -3 januari 1999D-JVM i Novi Sad, Jugoslavien, under perioden 29 december 1998 - 4 januari 1999

Ryssland vann sitt första JVM-guld, Kanada tilldelades silvermedaljerna och Slovakien tog sin första medalj, ett brons.

AJVM
Grupp A

Grupp B

Slutspel

 Kvartsfinal 

Semifinal

 Spel om 5:e plats 

 Bronsmatch 

 Final 

Nedflyttningsomgång

Vitryssland flyttades ned till BJVM inför 2000.

 Skytteliga 

Turnerings-utmärkelserAllstar-lagMålvakt: Roberto Luongo
Backar: Brian Campbell –  Witali Wischnewski
Forwards: Daniel Tkaczuk –  Maxim Balmotschnych –  Brian GiontaIIHF val av bästa spelare'''

Målvakt: Roberto Luongo
Back: Witali Wischnewski
Forward: Maxim Afinogenow

1998 i Jugoslavien
1998 i Kanada
1998 i Litauen
1998 i Ungern
1999 i Jugoslavien
1999 i Kanada
1999 i Litauen
1999 i Ungern
Internationella ishockeytävlingar i Jugoslavien
Internationella ishockeytävlingar i Kanada
Internationella ishockeytävlingar i Litauen
Internationella ishockeytävlingar i Ungern
Ishockeysäsongen 1998/1999
Sportevenemang i Kaunas
Sportevenemang i Winnipeg
Sportevenemang i Novi Sad
1999
Winnipeg under 1900-talet
Novi Sad under 1900-talet